De 2. Bundesliga 1988/89 was het vijftiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand 

1 Kickers Offenbach kreeg geen licentie en degradeerde.

Play-offs

Statistieken

Topscorers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1988/89 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Scheidsrechters

Duits competitievoetbal 1988/89
Seizoen 1988/89